Thorgal est une série de bandes dessinées créé par Grzegorz Rosiński au dessin et Jean van Hamme au scénario (repris par Yves Sente puis Xavier Dorison) 
 Thorgal Aegirsson, personnage principal de la précédente série 
 Les Mondes de Thorgal est une série de bandes dessinées parallèle à la série principale Thorgal, écrite par plusieurs auteurs et qui suit l'aventure de personnages secondaires de la série 
 Thorgal : La Malédiction d'Odin est un jeu vidéo créé en 2002 et inspiré de la bande dessinée 

Nom théophore